Prieto est un patronyme d'origine hispanique porté par les personnalités suivantes (ordre alphabétique) :
 Aitor González Prieto (né en 1990), coureur cycliste espagnol ;
 Andrés Prieto (1928-2022), joueur de football chilien ;
 Audrey Prieto (né en 1980), lutteuse française ;
 ;
 Celestino Prieto (né en 1961), coureur cycliste espagnol ;
 Fabio Prieto Llorente (1963-), journaliste cubain arrêté lors du Printemps noir en 2003 ;
 Gregorio Prieto (1897–1992), peintre espagnol ;
 Ignacio Prieto (né en 1943), footballeur chilien ;
 Indalecio Prieto (1883-1962), homme politique espagnol ;
 Joel Prieto (né en 1981), ténor espagnol ;
 José Ángel Rodríguez Prieto (né en 1976), homme politique espagnol ;
 José Joaquín Prieto (1786-1854), militaire chilien et un homme d'État ;
 José Luis Prieto (19?-), homme politique vénézuélien ;
 José Manuel Prieto (né en 1962), romancier, traducteur et enseignant cubain ;
 Livio Prieto (né en 1981), footballeur argentin ;
 Lorene Prieto (née en 1967), chanteuse et actrice néo-zélandaise-chilienne ;
 Luis Prieto (né en 1979), footballeur espagnol ;
 Luis Jorge Prieto (1926-1996), linguiste argentin ;
 Manuel García Prieto (1859-1938), homme politique espagnol ;
 María José Prieto (née en 1977), actrice chilienne ;
 María Teresa Prieto (1896-1982), compositrice espagnole ;
 Marcela Prieto (née en 1992), coureuse cycliste mexicaine ;
 Miguel Ángel Prieto (née en 1964), athlète espagnol spécialiste de la marche athlétique ;
 Rafael Reyes Prieto (1849-1921), explorateur et un homme d'État colombien ;
 Ramon Arroyo Prieto (1971-), athlète basque, diagnostiqué avec une sclérose en plaques ;
 Rodrigo Prieto (né en 1965), directeur de photographie de cinéma mexicain ;
 Sebastián Prieto (1975-), joueur de tennis argentin ;
 Trinidad Gallego Prieto (1913-2011), infirmière et sage-femme républicaine espagnole, victime de la répression franquiste;
 Wilfredo Prieto (né en 1978), artiste cubain ;
 Xabi Prieto (né en 1983), footballeur espagnol.

Homonymie de patronyme
Patronyme hispanique